Le canon électromagnétique est une arme expérimentale procurant une vitesse à la bouche supérieure à celle qu'atteint tout obus tiré par une pièce à charge propulsive classique telle que la poudre. De plus, l'absence de charge propulsive diminue la quantité d'explosif que doit emporter un navire de guerre, donc les risques d'explosion.

Elle repose sur une propulsion assurée par la force électromagnétique et fait l'objet de recherches menées par diverses armées.

Deux types d'approches existent :
 le canon électrique, dont le principe de fonctionnement repose sur la force de Laplace ;
 le canon magnétique, à propulsion assurée par attraction/répulsion magnétique.

En raison de son caractère expérimental et futuriste, ce type d'arme est fréquemment utilisé dans les œuvres de science-fiction, les jeux vidéo…

Développement 
En 2007, General Atomics, une entreprise de défense et de physique nucléaire basée à San Diego en Californie, a conçu le prototype de canon électromagnétique Blitzer. Après de nombreuses améliorations, le Blitzer a réussi à lancer des projectiles à la vitesse de  et des niveaux d'accélération supérieurs à  lors de phases de tests en 2009 et 2010.

En , la marine des États-Unis a reçu son premier canon électromagnétique grandeur nature fabriqué par BAE Systems, une entreprise britannique travaillant dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale.

Un canon électromagnétique est capable d'exploiter une énergie de  apportée par des supercondensateurs. L'organisme de recherche scientifique de la Navy, l'Office of Naval Research (ONR), a lancé en 2012 une phase de test des canons électromagnétiques qui devait durer jusqu'en 2017. L'ONR espérait à cette date pouvoir tirer des projectiles de  à une vitesse d'environ  sur une distance de 90 à .

En juin 2020, l’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis a annoncé l’apparition d’un consortium afin de mettre au point, à l’échelle européenne, un canon électromagnétique d’une portée de 200 km. L'étude de faisabilité de ce projet, dénommé Pilum () a débuté en avril 2021 et doit durer deux ans.

Notes et références 

Dispositif électromagnétique